Mauricio Raúl Kagel (1931-2008) – argentyńsko-niemiecki kompozytor i dyrygent pochodzenia żydowskiego
 bunkier Kagel – pierwszy bukier wybudowany w okresie Niemieckiej Republiki Demokratycznej